Jagung (Kesesi)
 Jagung (Pagu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing